Tělovýchovná jednota Jiskra Rapotín je moravský fotbalový klub z obce Rapotín, který byl založen v roce 1948. Na konci sezóny 2017/18 sestoupil z Přeboru Olomouckého kraje do I. A třídy (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Rapotín.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1948
TJ Jiskra